hrabstwo Renville (ang. Renville County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Renville (ang. Renville County) w USA, w stanie Dakota Północna